Чемпионат мира по международным шашкам среди женщин (блиц-программа) () прошёл в Берлине 28-29 декабря 2009 года.

Чемпионкой мира стала Зоя Голубева (Латвия), серебряным призёром Нина Хукман (Голландия), третье место — Олеся Абдуллина (Россия).

Главный судья соревнований — Лешек Лысаковский (Польша).

Чемпионат проходил одновременно с аналогичным турниром у мужчин и Генеральной Ассамблеей ФМЖД.

Состав участников чемпионата
Накануне чемпионата стало известно, что 14 человек, входящих в сборную России, не получили визы. Среди них - международные гроссмейстеры Тамара Тансыккужина, Елена Мильшина и др. 

В результате в чемпионате из 23 участниц было три международных гроссмейстера — Зоя Голубева, Нина Хукман, Ольга Балтажи (Украина) — и 5 международных мастеров (среди них Дарья Ткаченко). 

Расшифровка официального списка участниц. GMIF - международный гроссмейстер (женщины), MIF - международный мастер (женщины), MFF - мастер ФМЖД (женщины). Рейтинг даётся по двум листам - A и B.

Турнирная таблица

Ссылки 
 Официальный сайт

Женщины 2009
Международные спортивные соревнования в Берлине
2009 год в шашках
Спорт в Германии в 2009 году
Декабрь 2009 года